Одабаш:
 Одабаш («начальник дома (казармы)») — голова (глава) оды (конного табора (шайки)) башибузуков.
  А. А. Одабаш — крымскотатарский писатель, филолог, педагог.

См. также 
 Одабаш(и)ы  — город в Турецкой Республике.
 Минбаши
 Курбаши